Becerra est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Étymologie 
Becerra est un mot féminin espagnol qui signifie « génisse ». Becerro qui est également un patronyme hispanique, est un mot masculin espagnol qui signifie « veau ».

Patronyme 

 Alberto Becerra (1979-), footballeur mexicain ;
 Álvaro Gómez Becerra (1771-1855), homme politique espagnol ;
 Ángela Becerra (1957-), romancière colombienne ;
 Camilo Becerra (1980-), nageur colombien ;
 Carlos Becerra (1982-), homme politique argentin ;
 Carmen Becerra (1971-), actrice mexicaine ;
 Elson Becerra (1978-2006), footballeur colombien ;
 Francisco Becerra (1545-1605), architecte espagnol ;
 Gaspard Becerra (1520-1570), peintre et sculpteur espagnol ;
 Gustavo Becerra-Schmidt (1925-2010), compositeur chilien ;
 Isaac Becerra (1988-), footballeur espagnol ;
 Ivan Becerra (1984-), footballeur mexicain ;
 Jose Becerra (1936-2016), boxeur mexicain ;
 Julio Becerra Rivero (1973-), joueur d'échecs professionnel cubain ;
 Lourdes Becerra (1973-), nageuse espagnole ;
 Marcos E. Becerra (1870-1940), écrivain, poète et politicien mexicain ;
 Miguel Becerra (1979-), footballeur mexicain ;
 Milton Becerra (1951-), artiste vénézuélien ;
 Víctor Becerra (1972-), coureur cycliste vénézuélien ;
 Xavier Becerra (1958-), politicien américain.

Patronyme hispanique